Denne titel har flere betydninger:

 Fløjtespilleren – Dansk film fra 1953.
 Fløjtespilleren (bog) – Bog af forfatteren Nevil Shute.